Een verkeersweg:
 N759 (België)
 N759 (Frankrijk)
 N759 (Nederland), zie Provinciale weg 759

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing